Прислуцька сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Прислуцька сільська рада — Хмельницька область, Полонський район